Oyashio (親潮), o, en su ortografía histórica, Oya Sivo u Oya Siwo, puede hacer referencia a:
 La corriente de Oyashio.
 El Oyashio, destructor japonés Clase Kagerō hundido en 1943.
 El Oyashio (SS-511), submarino japonés, único miembro de la Clase Oyashio de 1960.
 El Oyashio (SS-590), submarino japonés líder de la Clase Oyashio de 1998.